ФРБ — аббревиатура. Возможные значения:
 Федерация рукопашного боя.
 Федеральный резервный банк.
 Федеративная Республика Бразилия.